Agathoklész Szürakuszai türannosza (i. e. 317–289)
Agathoklész (?–203/202) politikus, miniszter a hellenisztikus Egyiptomban